Sonnenschein kan avse:

 Franz Leopold Sonnenschein (1817–1879) – en tysk kemist
 Sunshine - Ein Hauch von Sonnenschein – en kanadensisk-tysk-ungersk-österrikisk historisk dramafilm från 1999

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn